Merriweather ist der Familienname folgender Personen:

 Big Maceo Merriweather (1905–1953), US-amerikanischer Blues-Pianist
 Daniel Merriweather (* 1982), australischer R&B-Sänger
 Marjorie Merriweather Post (1887–1973), US-amerikanische Unternehmerin

Merriweather ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Merriweather (Michigan)

Siehe auch:
 Meriwether